Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jayasari (Cimarga), een plaats in het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
 Jayasari (Langkaplancar), een plaats in het regentschap Pangandaran van de provincie West-Java